Il singolare femminile del torneo di tennis Nottingham John Player 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Virginia Wade 8-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1973